Ishme-Dagan I, rei d'Ekallatum i Assur vers 1782-1762 aC, fill de Xamxi-Adad I 
 Ishme-Dagan II, rei d'Assíria vers 1580-1563 aC
 Ishme-Dagan d'Isin, rei d'Isin vers 1900 aC